Dinamo Ryga – łotewski klub piłkarski
 Dinamo Ryga – łotewski klub hokejowy
 Dinamo-Juniors Ryga – łotewski klub hokejowy (drużyna farmerska Dinamo Ryga)